Französische Straße steht für:

 Französische Straße (Wilhelm-Archipel), Seestraße im Wilhelm-Archipel, Grahamland, Antarktis

Innerortsstraßen:
 Französische Straße (Berlin) in Berlin-Mitte
 Französische Straße in Istanbul, früherer Name der Cezayir Sokağı
 Französische Straße in Saarlouis, siehe Liste der Baudenkmäler in Saarlouis

Siehe auch:
 U-Bahnhof Französische Straße in Berlin-Mitte